Сезон НБЛ 1939/40 — стал 3-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 8 команд, которые провели по 27—28 игр в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Акрон Файрстоун Нон-Скидс». В финале «Файрстоун Нон-Скидс» победили в пяти играх команду «Ошкош Олл-Старз».

В межсезонье к лиге присоединились две новые команды («Детройт Иглс» и «Чикаго Брюинз»), а клубы «Уоррен Пеннс/Кливленд Уайт Хорсес» и «Питтсбург Пайретс» прекратили своё существование.

Регулярный сезон 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 

Финал Восточного Дивизиона

Акрон Файрстоун Нон-Скидс — Детройт Иглс 2-1 (48:39, 37:49, 46:35).

Финал Западного Дивизиона

Ошкош Олл-Старз — Шебойган Рэд Скинс 2-1 (41:24, 42:43, 31:29).

Финал НБЛ

Акрон Файрстоун Нон-Скидс — Ошкош Олл-Старз 3-2 (37:47, 46:60, 35:32, 41:40, 61:60).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Лерой Эдвардс, Ошкош Олл-Старз
 Новичок года НБЛ: Бен Стивенс, Акрон Гудиер Уингфутс
 Тренер года НБЛ: Пол Шикс, Акрон Файрстоун Нон-Скидс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ховард Кейбл (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)
 Лерой Эдвардс (Ошкош Олл-Старз)
 Уибс Кауц (Чикаго Брюинз)
 Чарли Шипп (Ошкош Олл-Старз)
 Бен Стивенс (Акрон Гудиер Уингфутс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Эрни Андрес (Индианаполис Каутскис)
 Нэт Френкель (Детройт Иглс)
 Отто Колар (Шебойган Рэд Скинс)
 Рубен Лаутеншлагер (Шебойган Рэд Скинс)
 Джек Озберн (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)

Комментарии

Ссылки 
 1939-40 National Basketball League Standings
 1939-40 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1939/1940